Apache Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Apache Butte (Apache County, Arizona)
 Apache Butte (Navajo County, Arizona)